«Старший Фершо» — художественный фильм, снятый по роману Жоржа Сименона «Дело Фершо».

Сюжет 

Молодой боксёр Мишель Моде (Жан-Поль Бельмондо) проигрывает свой решающий бой и уходит из спорта, оставшись без денег. Продав одежду свою и своей подруги и получив немного денег, он начинает искать работу и находит в газете объявление о поиске секретаря, готового немедленно отправиться в дорогу со своим боссом. Объявление дал известный банкир Дьёдонне Фершо, чьи финансовые махинации были накануне раскрыты, и который решил бежать из страны, чтобы избежать ареста. Мишель отправляется на встречу с Фершо и, представившись опытным секретарём, получает место. Не сказав ни слова своей подруге Лине, ждущей его в кафе, он летит в Нью-Йорк со своим новым патроном. Там Фершо намеревается снять пять миллионов со счёта одного банка, опустошить свой сейф в другом и скрыться в Венесуэле, где у него тоже имеется сейф, набитый купюрами. Однако снять деньги со счёта ему не удаётся — чтобы получить такую сумму, необходимо время. Опасаясь ареста, он решает обойтись только содержимым сейфа. Набив деньгами чемодан, он со своим секретарём отправляется на автомобиле к мексиканской границе. У Моде другие планы: он выжидает удобный момент, чтобы скрыться с деньгами банкира.

В ролях 
 Шарль Ванель — Дьёдонне Фершо
 Жан-Поль Бельмондо — Мишель Моде
 Мальвина Сильберберг — Лина
 Мишель Мерсье — Лу, танцовщица
 Стефания Сандрелли — Анжи, попутчица

Интересные факты 
 Роман Сименона был повторно экранизирован в 2001 году, при этом постаревший Бельмондо сыграл роль Фершо. В российском прокате фильм назывался «Свободное падение».

См. также 
 Свободное падение (фильм, 2001)

Литература

Ссылки 
  
  
 Полный обзор на belmondo.ru

Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Франции
Экранизации произведений Жоржа Сименона
Фильмы Франции 1963 года